firma – oznaczenie przedsiębiorcy
 Firma – film amerykański z 1993 r. w reżyserii Sydneya Pollacka
 Firma – powieść Johna Grishama
 Firma – program nadawany w TVN24 prowadzony przez Romana Młodkowskiego
 Firma – fikcyjna grupa z serialu Skazany na śmierć
 Firma – polski zespół hip-hopowy
 firma (dosł. silna) – tytuł honorowy przyznawany w starożytnym Rzymie jednostkom wojskowym w uznaniu zasług